Atchison County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Atchison County (Kansas)
 Atchison County (Missouri)